

Patrononyme
 Angelica Mandy, actrice britannique
 Iván Mándy, romancier hongrois
 Marie Mandy, réalisatrice belge
 Paul Mandy, économiste belge

Personnages fictifs
 Mandy est un personnage qui est présente en tant qu'invitée vedette dans la série 24 heures chrono

Prénom

Musique
 Mandy, une chanson rendue célèbre par Barry Manilow
 Mandy est le premier single de l'album It's About Time du groupe américain Jonas Brothers

Cinéma et télévision
 La Merveilleuse Histoire de Mandy (Mandy) est un film réalisé par Alexander Mackendrick sorti en 1952
 Mandy,  thriller américain de Panos Cosmatos (2018)

Prénom féminin
Prénom américain